Shekel – antica unità di peso vicino-orientale
Shekel (nuovo shekel) – valuta ufficiale di Israele
Shekel (vecchio shekel) – valuta di Israele tra il 1980 e il 1985

Pagine correlate
Siclo (disambigua)